Боло́тово — Деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России.

Входит в состав Слойковского сельского поселения.

Население — 4 жителя (2011 год).
 
Расположена в центральной части области в 9 км к юго-западу от Дорогобужа, в 7 км южнее автодороги . В 25 км севернее от деревни находится железнодорожная станция Максимово на линии Москва-Минск.

Рядом с деревней расположена верхняя точка Ельнинской возвышенности — холм высотой в 274,4 метра.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В советское время работала начальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района